

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Карпов.
Тренер: мс Валерий Фоменков.

ЦСКА 
Старший тренер: змс Константин Локтев.
Тренер: змс Вениамин Александров, змс Анатолий Фирсов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс Владимир Юрзинов.
Тренер: змс Виталий Давыдов, мс Владимир Киселёв.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: зтр РСФСР Виталий Ерфилов, мс Игорь Тузик.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн (до ноября), змс Юрий Морозов (с ноября).
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: мс, зтр ЛатССР Виктор Тихонов.
Тренер: Эдгар Розенберг, Эвалд Грабовский.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Валерий Шилов.
Тренер: мс Игорь Чистовский, змс Виктор Коноваленко.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков.
Тренер: мс Павел Козлов.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Владимир Золотухин (до декабря), мс, зтр СССР Николай Эпштейн (с декабря).
Тренер: мс Василий Макаров.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. Справочник-календарь на сезон 1975/76 года. Ленинград. 1975 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой